

Geografia

 Austria
 Neuwerk – parte di Donawitz, località del comune di Leoben (Stiria)

Germania
 Neuwerk – isola tedesca
 Neuwerk – quartiere (Stadtteil) di Amburgo che comprende l'isola omonima
 Neuwerk – ex-distretto (Stadtbezirk) di Mönchengladbach
 Neuwerk – località di Rübeland, frazione del comune di Oberharz am Brocken (Sassonia-Anhalt)

Altro
 Neuwerk – nave tedesca